Galovec je lahko:
 Galovec Začretski (Hrvaška)
 Galovec (Hrvaška)